Lucy Moore kan syfta på:

* Lucy Moore (1906–1987), nyzeeläandsk botanist
 Lucy Moore (född 1970), brittisk historiker